Ноле () — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент кантона — Кот-д’Ор. Входит в состав округа Бон. Население кантона на 2006 год составляло 6333 человека.

Код INSEE кантона — 2123. Всего в кантон Ноле входят 17 коммун, из них главной коммуной является Ноле.

Коммуны кантона 

 Обиньи-ла-Ронс — население 161 чел.
 Бобиньи — население 266 чел.
 Шассань-Монраше — население 396 чел.
 Кормо-ле-Гран — население 142 чел.
 Корпо — население 1033 чел.
 Иври-ан-Монтань — население 189 чел.
 Жур-ан-Во — население 94 чел.
 Ла-Рошпо — население 278 чел.
 Молино — население 152 чел.
 Ноле — население 1468 чел.
 Пюлиньи-Монраше — население 431 чел.
 Сент-Обен — население 266 чел.
 Сен-Ромен — население 243 чел.
 Сантене — население 847 чел.
 Сантос — население 46 чел.
 Тюри — население 283 чел.
 Вошиньон — население 38 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Кот-д’Ор